Sternbrücke ist die Bezeichnung verschiedener Brücken:

Sternbrücke (Hamburg)
Sternbrücke Magdeburg
Sternbrücke Weimar
Sternbrücke Rödelheim in Frankfurt am Main